Натуральне число 1511
 1511 рік до нашої ери
 1511 рік нашої ери